La Ligue fédérale de hockey ou FHL (en anglais :  - ) est une association sportive professionnelle nord-américaine regroupant six équipes de hockey sur glace du Midwest et du Nord-Est des États-Unis. Elle a inclus par le passé des équipes en Ontario, au Canada.

Équipes

Division Est
Hat Tricks de Danbury -  Danbury, Connecticut
Thunder de Delaware -  Harrington, Delaware
Enforcers de Elmira -  Elmira, New York
Ice Breakers de Mentor -  Mentor, Ohio
Wolves de Watertown -  Watertown, New York

Division Ouest
Rumble Bees de Battle Creek -  Battle Creek, Michigan
Thunderbirds de la Caroline -  Winston-Salem, Caroline Du Nord
River Dragons de Columbus -  Columbus, Géorgie
Dashers de Danville -  Danville, Illinois
Prowlers de Port Huron -  Port Huron, Michigan

Future équipe
Bloomington -  Bloomington, Illinois

Voir aussi

Notes et références 

Ligue nationale de hockey